Évangéliste est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Un évangéliste est  une personne qui pratique l'évangélisation dans les différentes églises chrétiennes (à ne pas confondre avec les "Évangélistes" (avec majuscule) au nombre de quatre, qui furent les auteurs des quatre évangiles du canon : Luc, Mathieu, Jean et Marc).
 Un évangéliste est le nom donné, à tort, à une personne ou une église faisant partie de l’évangélisme, plus couramment appelé protestantisme évangélique ou christianisme évangélique. Le terme approprié ici est le nom commun « évangélique ».
 Un évangéliste technologique est une personne qui utilise des méthodes similaires aux évangélistes chrétiens pour promouvoir un produit ou une technologie.

Néologisme dérivé du nom commun évangéliste 
 Télévangéliste : adaptation directe de l'anglais televangelist (contraction des mots television et evangelist), un télévangéliste est un pasteur protestant ou  chrétien évangélique, ou un ministre d'une autre religion chrétienne qui utilise la télévision comme principal canal de communication et donc comme support de son œuvre d'évangélisation.

Nom propre 
 Les Évangélistes (avec majuscule), au nombre de quatre, sont les auteurs de l'un des évangiles du canon : Matthieu, dit « le publicain », Marc, Luc, Jean dit « l'apôtre » ou « l'évangéliste ».
 Évangéliste († 1250), et Pérégrin, natifs de Vérone, amis d'enfance, entrés ensemble chez les religieux Augustins ; bienheureux catholiques fêtés localement le 26 juillet et le 20 mars.
 Évangéliste est un prénom, le plus souvent porté en combinaison avec Jean, comme pour Jean-Évangéliste Zaepffel.
 En musique sacrée, l'Évangéliste est un rôle habituellement tenu par un ténor dont la mission est de chanter des passages de la Bible au fil du déroulement de l'œuvre.

Titres 
 L'Evangéliste d'Alphonse Daudet, roman publié en 1883.

Notes et références

Articles connexes 
 Évangéliste (Bach)
 Évangélisme